Tolisa je lahko:
 Tolisa, Orašje (Bosna in Hercegovina)
 Tolisa, Pelagićevo (Bosna in Hercegovina)